Le Démon de midi est un roman de Paul Bourget (1914).
 Le Démon de midi (This Happy Feeling) est un film réalisé par Blake Edwards en 1958.
 Le Démon de midi (1996) est une bande dessinée de Florence Cestac.
 Le Démon de midi est une pièce de théâtre de Michèle Bernier et Florence Cestac, adaptée de la bande dessinée homonyme.
 Le Démon de midi (2005) est un film de Marie-Pascale Osterrieth, adapté de la bande dessinée et de la pièce de théâtre.

Midi